ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) — российский головной двигатель семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн. Разработан корпорацией ОДК и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. В 2010 году стоимость разработки оценивалась в 70 млрд рублей, из которых 35 млрд было выделено из бюджета.

В рамках единой серии ПД (перспективный двигатель) ведётся развитие проекта в сторону уменьшенной тяги двигателя до 7—9 тонн (ПД-8) и увеличенной взлётной тяги от 20 до 50 тонн (ПД-18, ПД-24, ПД-28, ПД-35); ведутся разработки двигателя ПД-12В для установки на вертолёты. 
Также создан промышленный двигатель ПД-14ГП-1/ГП-2 — для газотурбинных установок и агрегатов для транспортировки газа.

Семейство двигателей ПД предназначено для установки на Российские самолёты серии МС-21 и SSJ, а также потенциально для установки на самолёты: Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Бе-200, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А, Ил-106, Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-276 и CR929.

Разработка 

Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году.

Двигатель начал разрабатываться в 2008 году. За базу был взят двигатель ПС-12 (1999). Головной разработчик двигателя АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь), головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (г. Пермь). Научное сопровождение проекта: ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ЦАГИ». Разработчик материалов: ФГУП «ВИАМ».

В начале апреля 2012 года началась сборка двигателя-демонстратора, 16 апреля 2012 года в работе и доводке находились также четыре газогенератора и несколько установок модуля модели вентилятора, полноразмерный компрессор, камера сгорания, две турбины, одна из которых прошла испытания в ЦИАМ. Первый запуск на наземном испытательном стенде первого образца двигателя-демонстратора ПД-14 состоялся 9 июня 2012 года.

30 октября 2015 года начались первые лётные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю «сертификат типа», подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.

21 апреля 2019 года первые два двигателя ПД-14 для лайнеров МС-21 были переданы авиастроительной корпорации «Иркут». Всего изготовлено 16 двигателей. Ещё два из них будут испытаны в течение года с последующей передачей авиакорпорации.

15 декабря 2020 года состоялось первое лётное испытание двигателя ПД-14 на самолётах МС-21-310 на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полёта составила 1 час 25 минут.

В феврале 2021 года было получено разрешение на серийное производство двигателя. Первое коммерческое использование планируется начать на самолёте МС-21-310 в 2022.

Сертификация 
К апрелю 2012 года подписано соглашение с Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) о сертификации двигателя ПД-14. Разработчик ПД-14 будет сертифицировать двигатель в АР МАК, параллельно проводя сертификацию со специалистами EASA, с последующим признанием этого Сертификата агентством EASA. АР МАК имеет соответствующее соглашение об этом с EASA. Ожидается, что полная сертификация EASA будет завершена в 2021 году.

Сертификация производства началась с сертификации материалов, в апреле 2012 года с ВИАМ оформлен график сертификации производства материалов на металлургических заводах России. Затем предполагается сертифицировать и сами производственные процессы на предприятиях-участниках кооперационных поставок для ПД-14. В дальнейшем планируются сертификации производства в EASA.

18 октября 2018 года Росавиация выдала сертификат типа. В 2019 году планируется валидация Сертификата типа двигателя в Европейском агентстве по безопасности полётов, 15 декабря 2020 года состоялось первое лётное испытание двигателя ПД-14 на самолётах МС-21-310 на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полёта составила 1 час 25 минут. В 2019 году началась подготовка к сертификации по правилам ETOPS, при этом сама сертификация займёт несколько лет.

В феврале 2021 года ПД-14 получил дополнение к Сертификату типа от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), свидетельствующее о возможности установки данного типа двигателей на воздушные суда, осуществляющие международные полёты без ограничений. Данный сертификат открывает программу серийного производства ПД-14 и оснащения ими самолётов типа МС-21.

В перспективе планируется сертификация FAA (США).

Конструкция 
Двигатель состоит из восьми ступеней компрессора и двух ступеней турбины (5+ поколение). Вентилятор трансзвуковой, выполнен с широкохордными пустотелыми бесполочными лопатками, в компрессоре применены блиски. Осевой компрессор низкого давления выполнен трёхступенчатым в основной версии двигателя, четырёхступенчатым в варианте ПД-14М и одноступенчатым — для ПД-10. Турбина низкого давления имеет шесть ступеней (в варианте ПД-10 — пять). Барабанно-дисковый компрессор высокого давления выполнен восьмиступенчатым. Малоэмиссионная кольцевая камера сгорания выполнена  из жаростойкого интерметаллидного сплава с керамическим покрытием и оснащена 24 двухконтурными центробежно-пневматическими форсунками. Турбина высокого давления включает две ступени, лопатки выполнены охлаждаемыми. Турбины выполнены с регулируемыми осевыми зазорами. Система управления САУ-14 разработки «ОДК-СТАР» является двухканальной с полной ответственностью. Двигатель оснащается устройством реверса тяги решётчатого типа с электромеханическим приводом. Гондола двигателя на 65% состоит из композитных материалов.

Доля импортных комплектующих составляет около 5%, по данным официального блога ОАК.

Преимущества 
По заявлению разработчика двигатель обладает следующими характеристиками:
 Наработка на неустранимое в полёте выключение двигателя > 200 000 ч.
 Надёжность вылета ВС, связанная с готовностью двигателя > 99,96%.
 Удельный расход топлива на 10—15% меньше по сравнению с современными двигателями аналогичного класса тяги и назначения, у ПД-18Р этот показатель будет улучшен на 3—5%. (эта информация размещена на официальном сайте примерно с 2012 года и на сегодняшний день она актуальна для авиадвигателей прошлого поколения, например ПС-90 как раз входит в диапазон 10-15%. На 2022 год ПД-14 по расходу топлива уступает двигателям Leap-1 и PW1000-й серии примерно 3%, но ПД-14 имеет меньший диаметр двигателя, что приводит к уменьшению его сопротивления набегающему потоку воздуха на крейсерском режиме полёта самолёта, что в итоге уменьшит разницу. Но точные результаты будут известны, когда самолёт выйдет в постоянную эксплуатацию. Хотя, наши производители уже как несколько лет могли бы объявить сравнительные характеристики расхода топлива, так как PW1400g и ПД-14 давно установлены на однотипный самолёт МС-21 и, наверняка, производители имеют сравнительные характеристики расхода топлива этих авиадвигателей).
 Шум от двигателя на 15—20 дБ меньше требования Главы 4 стандарта ИКАО.
 Снижение уровня эмиссии оксидов азота NOx относительно норм ИКАО 2008 года > 30%.
 Соответствует современным требованиям по сертификации АП-33, FAR-33, CS-E, ETOPS.
 Ресурс до первого ремонта блока насосов — 20 000 ч., до первого ремонта всех блоков САУ-14 — 40 000 ч. 
 Эксплуатационные расходы на 14—17%, а стоимость жизненного цикла на 15—20% меньше, чем у конкурентов.

 Конкурентные преимущества по показателям экономической эффективности эксплуатации обеспечиваются следующими основными параметрическими и конструктивными особенностями по сравнению с аналогами-конкурентами
 Меньшие температуры на выходе из камеры сгорания являются важнейшим фактором уменьшения стоимости, снижения рисков в достижении заявленных показателей долговечности и надёжности двигателей самолётов с коротким полётным циклом.
 Меньший диаметр вентилятора ПД-14 позволяет иметь объективное снижение массы двигателя и лобового сопротивления мотогондолы.
 Оптимальные размеры внутреннего контура (газогенератора) облегчают решение проблемы относительно больших отборов воздуха из компрессора на различные нужды и снижают установочные потери тяги.
 Достаточно высокая расчётная степень сжатия вентилятора (вследствие применения несколько меньшей степени двухконтурности) исключает необходимость применения регулируемого сопла наружного контура с неизбежным увеличением массы и сопротивления двигательной установки и снижает установочные потери тяги.
 Проверенная в эксплуатации классическая безредукторная схема двигателя ПД-14 позволяет достичь требуемых показателей массы, ресурса, надёжности и стоимости обслуживания.

Оптимальное сочетание умеренно высоких параметров цикла и проверенной схемы двигателя с прямым приводом вентилятора позволяет обеспечить снижение цены двигателя, затрат на обслуживание и ремонт, массы и лобового сопротивления двигательной установки и обеспечить преимущество двигателя ПД-14 по показателям экономической эффективности эксплуатации и стоимости жизненного цикла .

Производство 
Серийное производство двигателей ПД-14 стартовало в марте 2020 года.

 Кооперация
Комплектаторы 2-го уровня: 
 Компрессор низкого давления и разделительный корпус: НПО Сатурн, УМПО, ОДК-Авиадвигатель.
 Газогенератор: ОДК-Авиадвигатель, ОДК-ПМ, УМПО, НПЦГ «Салют».
 Камера сгорания: ОДК-Авиадвигатель, ОДК-ПМ, УМПО. Альтернативную камеру разрабатывало КБ «Прогресс» (Украина). Впоследствии от применения камеры сгорания разработки КБ «Прогресс» головной разработчик авиадвигателя отказался.
 Сопло внутреннее и центральное тело: ОДК-Авиадвигатель, НПП Мотор (подразделение УМПО).
 Турбина высокого давления: ОДК-ПМ.
 Турбина низкого давления: НПП Мотор, ОДК-Авиадвигатель, ОДК-ПМ, УМПО.
 Коробка приводных агрегатов: ОДК-Авиадвигатель, УМПО, НПЦГ «Салют».
 FADEC и топливная система: ОДК-СТАР.
 Мотогондола и реверсное устройство: ОДК-Авиадвигатель, УНИИКМ, ПЗ МАшиностроитель, ОНПП Технология, ЦНИИСМ, НИАТ.

Комплектаторы 3-го уровня: Поставщики датчиков, агрегатов, штепсельных разъёмов, подшипников, различных электронных компонентов и пр. В первую очередь это западные комплектаторы, которые поставляют комплектующие и сертифицированы по программе двигателя ПС-90А2. Причина использования в качестве комплектаторов 3-го уровня в основном западных поставщиков — низкая конкурентоспособность отечественных комплектаторов. С другой стороны, головной разработчик ПД-14 стремится к созданию СП отечественных производителей с западными поставщиками.

Варианты двигателя и его характеристики

Для самолётов 
ПД-14 — турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель, без смешения потоков наружного и внутреннего контуров, с реверсом и эффективной системой шумоглушения, включая шевроны. Перспективный ТРДД создаётся на базе нового высокоэффективного газогенератора со структурной схемой «8+2».

Семейство перспективных ТРДД для ближне- и среднемагистральных самолетов (БСМС) состоит из двигателей:

ПД-8 

ПД-8 — создан на основе технических решений ПД-14; возможно применение для замены импортных на SSJ-100). В декабре 2022 начаты лётные испытания двигателя.

ПД-35 

ПД-35 — перспективный тяжёлый турбовентиляторный двигатель большой тяги (33-40 тонн) на основе ПД-14)

Для вертолётов 
ПД-12В — турбовальный двигатель для замены украинского Д-136, устанавливаемого на тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26.

Для газотурбинных установок 
Промышленный двигатель ПД-14ГП-1/ГП-2 — для газотурбинных установок и агрегатов для транспортировки газа.

ПД-14

Сопоставимые (для двигателя ПД-14) двигатели тягой около 14тс 
 CFM International CFM56 и CFM International LEAP-X
 Pratt & Whitney PW1000G
 ПС-90А

См. также 

 Двигателестроение России

Ссылки 
 Самолёт Ил-276 оснастят двигателем ПД-14  // 7new.ru - Аэропорты Российской Федерации, 4.11.2017
  Почему ПД-14 — прорывной двигатель российского авиастроения  // aviation21.ru, 22.04.2019

Примечания 

Авиационные двигатели
Реактивные двигатели
Турбовентиляторные двигатели
Двигатели ПМЗ